Saskatchewan Scotties Tournament of Hearts 2012 - prowincjonalne mistrzostwa Saskatchewanu kobiet w curlingu, eliminacje do Scotties Tournament of Hearts 2012.

Turniej finałowy odbył się w dniach 25-29 stycznia 2012 w Humboldt, na lodowisku w Humboldt Curling Club. 

Po tytuły mistrzowskie sięgnęła drużyna Michelle Englot, która w finale pokonała Stefanie Lawton. Podczas Tournament of Hearts 2012 reprezentacja prowincji wygrała 5 z 11 meczów. W turnieju tym wystąpiły dwie drużyny z Saskatchewan, jako Team Canada grała Amber Holland (bilans 6-5).



Kwalifikacje

Drużyny

Play off

Finał

Półfinał

A1-B1

A2-B2

Tie-breaker

Round Robin

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa 2012 SaskPower Scotties Tournament of Hearts 

2012
2012 w curlingu